Google peut désigner :

 l'entreprise Google
 son moteur de recherche Google (moteur de recherche)
 Google China, filiale chinoise de Google

Aussi :
 Google Doodle
 Google File System
 Googleplex
 Bombardement Google

Personnage de fiction 
 Barney Google, personnage de bande dessinée créé en 1919 par le dessinateur Billy DeBeck.
 Mister Duddle Google, personnage de bande dessinée, précepteur de Jimmy Brewster dans « L'Inconnu de la Villa Mystère », album de la patrouille des Castors, créé par Mitacq et JM Charlier, en 1957.

Listes des services Google 

 Services par ordre d'apparition :
 Google Mobile, version de Google dans un format spécial plus adapté aux téléphones portables maintenant en version beta.
 Google Actualités, agrégation d'infos en provenance de multiples sources
 Google Images, recherche d'images
 Google Catalogs, consultation des catalogues de vente
 Google Groups, permet de faire des recherches dans les newsgroups
 Google Movies, recherche de critiques de films (en anglais)
 Google Ads appelé avant AdWords, service payant d'annonces publicitaires basées sur les mots clés pour cibler la clientèle.
 Google Answers, service de réponses aux questions, aujourd'hui fermé
 Google Web API's, pour les webmestres
 Google Shopping avant appelé Froogle, recherche de produits achetables en ligne
 AdSense, permet aux webmasters de vendre de l'espace publicitaire sur leurs site web (un des produits publicitaire les plus répandus sur l'Internet)
Google Answers  (de l'anglais signifiant « réponses ») était un service fourni par la société américaine Google, uniquement en anglais, qui permettait à ses utilisateurs de poser des questions en les formulant de manière naturelle, et non sous forme de mots clés.
Google Analytics est un service gratuit d'analyse d'audience d'un site Web ou d'applications utilisé par plus de 10 millions de sites, soit plus de 80 % du marché mondial.
Google Actualités ou Google News est un service en ligne gratuit de Google qui présente de façon automatisée des articles d'information en provenance de sources sur le Web.
 Blogger, le service de blog de Google
 Gmail, Messagerie en ligne offrant un grand espace de stockage et permettant l'envoi de pièces jointes volumineuses
 Google Local, annuaire d'informations locales
 Google Print devenu Google Book Search, projet de numérisation de livre très controversé, annoncé en 2004
 Google Annuaire, présentation du Web par sujets et par catégories (Open Directory Project modifié par Google)
 Google Scholar, recherche dans les publications scientifiques en ligne
 Google Suggest, suggestions de Google (avec le nombre d'occurrences) au fur et à mesure de la saisie de recherche
 Google Base, service de vente et d'annonces en ligne (ouverture imminente du service)
 Google Maps, site internet de recherche géographique
Google Moon est un service gratuit de Google, permettant la visualisation, par images satellites fournies par la NASA, de la Lune sur Internet. Ce service a été mis en ligne le 20 juillet 2005, afin de célébrer le  anniversaire des premiers pas sur la Lune le 21 juillet 1969.
 Google Transit, créer son itinéraire
 Google Recherche personnalisée, historique de recherches web et stockage en ligne de favoris
 Google Video Search, recherche de séquences animées
 iGoogle, avant Google Personalized Homepage, permet de personnaliser la page d'accueil de Google en y intégrant différents services tels que Google news, Gmail ou Google recherche personnalisée.
 Google Sitemaps, permet l'enregistrement de votre site web sur google
 Google Reader, Permet la recherche et l'affichage de fils RSS
 Google Moon, Quelques images satellite de la Lune en hommage à la mission Apollo
 Google SMS
 Google Music Search, moteur de recherche consacré à la musique.
 Google Payment, solution de paiement par Internet.
 Google Page Creator, édition et création de pages perso.
 Google Finance, gestion de portefeuille boursier en temps réel.
 Google Mars, l'équivalent martien de Google Maps.
 Google Calendar, calendrier et agenda en ligne interconnectés avec GMail.
 Google Trends, indique le taux d'utilisation et la popularité d'un mot clé.
 Google Notebook, prise de notes en ligne.
 Google Checkout, solution de paiement en ligne.
 Google Code Hosting : Gestionnaire SVN de code Open Source avec gestionnaire de bug.
 Google Base : Page personnelle pour vendre des objets personnels
 Google News Archive Search : Moteur de recherche d'archives d'articles de journaux numérisés et de contenus plus récents publiés en ligne, sur une période remontant à il y a 200 ans (en anglais uniquement à la date du lancement du service, ).
 Google Literacy Project, site pour l'alphabétisation en anglais et allemand, créé en partenariat avec LitCam, et l'UNESCO.
 Searchmash, site expérimental de recherche pour une nouvelle approche à interface utilisateur.
 YouTube, Site de dépôt et de visionnement libre pour la vidéo.
 Google Code search, moteur de recherche pour le code informatique.
 Google Docs : Fusion de Google spreadsheets et de Writely. Solution en ligne directement concurrente de Microsoft Office, gratuite et permettant en plus de créer des fichiers au format pdf.
 Google Gapminder, application Flash de comparaison d'indicateurs de développement pour tous les pays.
 Google Patent Search, moteur de recherche pour les brevets puisant dans les données du US Patent and Trademark Office.
 Non triés :
 Google Video
 Google Desktop
 Google Talk
 Google Toolbar
 Google Pack
 Google Documents
 Google Earth : application 3D de visualisation de la Terre
 Google Wave
 Google+

Voir aussi 
 gogol